

Niemcy 
 Aken (Elbe) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld
Niderlandzka nazwa miasta:
 Aachen (pol. Akwizgran)

Osoby 
 Johann Aken – malarz

Zobacz też 
 Achen
 van Aken